Mark Albert is een personage uit de dramedy Ally McBeal. De rol werd vertolkt door acteur James LeGros vanaf de zeventiende aflevering in het derde seizoen tot aan de laatste aflevering van het vierde seizoen.

Personagebeschrijving
Mark wordt door Richard Fish aangenomen bij Cage & Fish om de pas overleden Billy Thomas te vervangen. Hij wordt meteen aangevallen door Ally, die vindt dat ze Billy veel te snel vervangen. Mark voelt zich aangetrokken tot Ally, maar er gebeurt niets tussen hen.

In het begin van het vierde seizoen leert hij Cindy McCauliff kennen. Cindy had een zaak met Richard en Nelle Porter omdat ze geen medisch onderzoek wilde laten doen op haar werk en daardoor ontslagen werd. De reden dat ze geen onderzoek wilde doen was dat ze een penis had en dus eigenlijk een man was. Door een hormonenkuur was er echter verder helemaal niets aan te zien dat Cindy een man was. Richard beloofde haar geheim te zwijgen, maar als Mark verliefd wordt op haar vertelt hij het aan Ally, maar zij zegt dat Cindy het zelf moet zeggen aan Mark. Cindy probeert dit maar weet niet goed hoe. Op een avondje uit zijn ze aan het dansen en zegt ze tegen Mark dat hij haar stevig moet vastpakken, als Mark Cindy stevig tegen zich aandrukt en een erectie voelt bij haar weet hij meteen haar geheim. Hij is eerst verbolgen maar gaat dan naar haar thuis om te zeggen dat hij haar als een vrouw ziet. Hij verzoent zich met het feit dat hij nooit seks zal hebben met Cindy. Kort daarna loopt het toch mis tussen hen.

Mark begint te daten met Elaine en ze krijgen een relatie. Als Richard de knappe Jackson Duper aanneemt merkt Mark dat Elaine tot hem aangetrokken is omdat ze de hele tijd zweet in zijn aanwezigheid. De relatie met Elaine bloedt dood en Mark heeft verder geen verhaallijn meer. Aan de start van het vijfde seizoen is Mark er niet meer bij. Hij wordt niet meer vernoemd en er wordt geen uitleg gegeven over zijn afwezigheid.

Albert, Mark